Čchi-tung může být

 Čchi-tung (Chu-nan) – okres v městské prefektuře Cheng-jang v provincii Chu-nan;
 Čchi-tung (Ťiang-su) – městský okres v městské prefektuře Nan-tchung v provincii Ťiang-su.